Cimaragas kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Cimaragas, administrativ by, Jawa Barat, 
 Kecamatan Cimaragas, distrikt, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar